Tom-tom har flere betydninger.

 Tom-tom (musik) - en type tromme
 TomTom - En hollandsk virksomhed, der producerer mobilt navigationsudstyr (GPS), software, mobiltelefoner m.v.
 Tom Tom Club, et New Wave band
 Tom Tom Club (album), et musikalbum af Tom Tom Club
 "Tom Tom" - en sang af Smashing Pumpkins udgivet på albummet Teargarden by Kaleidyscope